Spojení písmen T a H může mít různé významy:

TH 
 TH – kód ISO 3166-2 pro Thajsko
 bývalá SPZ malých motocyklů okrese Tachov

Th 
 thorium – chemický prvek

th 
 thajština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

.th 
 .th – internetová doména nejvyššího řádu pro Thajsko